Stupbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stupbacktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729744-166129), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stupbacktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729947-166211), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn